Eliteserien to nazwa najwyższej klasy rozgrywkowej w wielu dyscyplinach sportowych w Norwegii (w języku bokmål):
 Eliteserien w hokeju na lodzie
 Eliteserien w piłce nożnej
 Eliteserien w piłce ręcznej
 Eliteserien w piłce siatkowej mężczyzn

Zobacz też 
 Elitserien – rozgrywki w Szwecji